Agrios (altgr.: Ἄγριος), latinisiert Agrius steht in der griechischen Mythologie für:
 Agrios, Sohn der Polyphonte, siehe Agrios und Oreios
 Agrios (Sohn des Porthaon), Sohn des aitolischen Königs Porthaon und der Euryte
 Agrios (Sohn des Odysseus), Sohn des Odysseus und der Kirke
 Agrios (Gigant), einen der Giganten
 Agrios (Kentaur), einen der Kentauren
 Agrios, einen Freier der Penelope (Mythologie)
 Agrius, einen Hund des Aktaion

Agrius steht für:
 Agrius, eine Gattung innerhalb der Schmetterlingsfamilie der Schwärmer